

События 
 Победа Ассирии под руководством Тиглатпаласара III над союзом сирийских городов (а также царствами Я’уди и Унка). Захват Северной Сирии. Исторический финал почти тысячелетнего владычества хеттов над Малой Азией и северо-восточным Средиземноморьем.
 11 февраля — полное солнечное затмение. Наблюдалось в Центральной Америке.
 7 августа — кольцеобразное солнечное затмение. Наблюдалось в Южной Африке, включая остров Мадагаскар.
 Активное строительство в городище Бискупин (лужицкая культура) — около 60 % образцов дубовых брёвен, из которых были построены дома, согласно дендрохронологическому анализу, были срублены зимой 738/737 г.г. до н. э.

Римское царство 
 Царь: Ромул.
 Традиционная дата введения Ромулом первого римского 10-месячного календаря, заимствованного у греков; восемь названий месяцев этого календаря (март, апрель, май, июнь, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) сохранились во многих языках до настоящего времени.

См. также

Примечания